

Aeronautica 
 Cannon Air Force Base, base aerea dell'aviazione militare statunitense in Nuovo Messico

Astronomia 
 Cannon, cratere lunare.

Cinema 
 Cannon Films, casa di produzione cinematografica statunitense attiva dal 1967 al 1993;

Elettronica 
 Connettore XLR o Cannon, componente utilizzato in alta fedeltà professionale.

Geografia 
 Cannon, township della contea di Kent, in Michigan (Stati Uniti)

Persone 
 Joseph Gurney Cannon (1836-1926) - politico statunitense
 Walter Bradford Cannon (1871-1945) - psicologo statunitense
 John Cannon (1933-1999) - pilota automobilistico canadese
 John Donovan Cannon (1922-2005) - attore statunitense
 Dyan Cannon (1937-) - attrice statunitense
 John Cannon (1980-) - rugbista a 15 canadese

Televisione 
 Cannon, serie televisiva statunitense in onda dal 1971 al 1976.

Trasporti 
 Cannon, modello di autovettura statunitense prodotto tra il 1902 e il 1906.